Кубок Англии 1907/1908 () — 37-й розыгрыш старейшего кубкового футбольного турнира, Кубка Футбольной ассоциации, более известного как Кубок Англии. Победителем стал клуб «Вулверхэмптон Уондерерс», обыгравший в финальном матче «Ньюкасл Юнайтед» со счётом 3:1.

В этом розыгрыше Кубка Англии 13 из 20 клубов Первого дивизиона выбыли из Кубка, проиграв клубам более нижних дивизионов — это рекорд турнира. Три из четырёх полуфиналистов были не из высшего дивизиона, а Кубок в итоге достался клубу из Второго дивизиона.

Календарь

Первый раунд  
В первом раунде сыграли 36 из 40 клубов Футбольной лиги (Первый и Второй дивизионы) и 12 клубов, прошедших квалификационные раунды. Также в первый раунд были приглашены 16 клубов, не входящих в Футбольную лигу:

Второй раунд

Третий раунд

Четвёртый раунд

Полуфиналы

Финал 

Финал прошёл 25 апреля 1908 года на стадионе «Кристал Пэлас». В нём встретились «Ньюкасл Юнайтед», завершивший сезон на 4-м месте в Первом дивизионе, и «Вулверхэмптон Уондерерс», занявший 9-е место во Втором дивизионе. Победу одержал клуб-аутсайдер: «волки» обыграли «сорок» со счётом 3:1. Мэр Лондона сэр Джон Белл лично вручил в руки капитана «Вулверхэмптона»  победный трофей.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира 
 Результаты на сайте RSSSF.com 

1907
Футбол в Англии в сезоне 1907/1908
Футбол в Европе в 1907 году
Футбол в Европе в 1908 году